VIII Puchar Miast Targowych 1965/1966
(ang. Inter-Cities Fairs Cup)

1/32 finału

1/16 finału

1/8 finału

1/4 finału

1/2 finału

Finał

Linki zewnętrzne 
 PMT 1965/66 (Gwidon S. Naskrent)
 PMT 1965/66 (Haslund)
 
 
 RSSSF

Puchar Miast Targowych
1965 w piłce nożnej
1966 w piłce nożnej